NL poate fi:

 Olanda, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .nl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Olanda
 Limba olandeză, codul ISO 639-1
 Nagaland, stat în India, codul ISO 3166-2:IN

Legături externe 
  „NL” la acronymfinder.com